In the End (canção de Linkin Park)
In the End (canção de Snow Patrol)
In the End (canção do Black Veil Brides)
In the End (álbum)

Desambiguação